Siliștea se poate referi la:
 Siliștea, Argeș
 Siliștea, Botoșani
 Siliștea, Brăila, reședința comunei cu același nume
 Siliștea, Călărași
 Siliștea, Constanța, reședința comunei cu același nume
 Siliștea, Galați
 Siliștea, Neamț
 Siliștea, Prahova
 Siliștea, Suceava
 Siliștea, Teleorman, reședința comunei cu același nume
 Siliștea Crucii, Dolj, reședința comunei cu același nume
 Siliștea Dealului, Prahova
 Siliștea Gumești, Teleorman, reședința comunei cu același nume
 Siliștea (Iana), Vaslui
 Siliștea (Lucieni), Dâmbovița
 Siliștea Mică, Teleorman
 Siliștea Nouă, Suceava
 Siliștea (Pungești), Vaslui
 Siliștea (Runcu), Dâmbovița
 Siliștea Snagovului, Ilfov
 Siliștea (Todirești), Vaslui
 Siliștea (Vitănești), Teleorman

Vezi și 
 Săliște (dezambiguizare)
 Seliște
 Selișteni

Toponime românești